Angelo Maria Ricci (1946) - fumettista italiano
Angelo Maria Ricci (1776-1850) - poeta italiano